Encarnación kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Encarnación, Tamaulipas, Soto la Marina, 
 La Encarnación, Guanajuato, Acámbaro, 
 Encarnación, San Luis Potosí, ort, Matlapa,

Paraguay 

 Itapúa, departement, 
 Encarnación, ort, Itapúa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Paraguayförgreningar